Dori ist eine Stadt und ein dasselbe Gebiet umfassendes Departement im Norden des westafrikanischen Staates Burkina Faso. Es ist Hauptstadt der Region Sahel und der Provinz Séno; der Hauptort ist in acht Sektoren geteilt, zum Gebiet der Gemeinde () gehören 78 Dörfer, die zusammen mit dem Hauptort 106.808 Einwohner haben.

Östlich des Stadtzentrums hat der Fluss Dargol seinen Ursprung, der ostwärts bis zum Niger fließt.

Der Markt von Dori dient der Versorgung der unter anderem von Tuareg und Fulbe besiedelten nördlichen Landesteile.

Während des 19. Jahrhunderts war Dori die Hauptstadt des Fulbe-Emirats Liptako. Erster Europäer, der Dori betrat, war vermutlich der deutsche Afrikaforscher Heinrich Barth im Jahr 1853.

Dori ist Sitz des Bistums Dori und 1975 übernahm die hessische Stadt Wetzlar eine Patenschaft.

Klimatabelle

Persönlichkeiten 
 Albert Ouédraogo (* 1969), Politiker

Siehe auch 
 Liste der Städte in Burkina Faso

Einzelnachweise 

Ort in Burkina Faso
Sahel (Burkina Faso)
Ehemalige Hauptstadt (Burkina Faso)
Ort in Afrika
Ort auf dem Nullmeridian
Hauptort einer Verwaltungseinheit